Gaëtan Karlen – calciatore svizzero
 Grégory Karlen – calciatore svizzero
 Maude Karlén – ex ginnasta svedese
 René Karlen – cestista svizzero